Freistil steht für:

 Freistilschwimmen, eine Disziplin im Schwimmsport
 Freistilringen, eine Stilart beim Ringen
 eine Technik im Skilanglauf, siehe Skating-Technik
 Freistil (Band)

Siehe auch:
 Freestyle